R4 kan syfta på:

 R4 (restaurangvagn) – en järnvägsvagn från 1980-talet.
 R4 (motorväg, Belgien) – motorväg som fungerar som en ringled vid Gent i Belgien.
 R4 (reaktor) – kärnreaktorn i Marviken, nedlagd 1970 innan det laddats med kärnbränsle, eldades därefter med olja.
 Ringhals 4 – en reaktor vid Ringhals kärnkraftverk